Giorgio Bozzato – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giovanni Battista Ponchini detto Bozzato – pittore italiano